Дзи́нтар Я́нович Ла́цис (; 18 мая 1940, Елгава — 17 ноября 1992, Рига) — советский трековый велогонщик, выступал за сборную СССР на всём протяжении 1960-х годов. Чемпион мира в командной гонке преследования, чемпион всесоюзных и республиканских первенств, участник двух летних Олимпийских игр. На соревнованиях представлял спортивное общество «Динамо», заслуженный мастер спорта СССР (1970).

Биография 
Дзинтар Лацис родился 18 мая 1940 года в городе Елгава Латвия. Учился в рижской средней общеобразовательной школе № 5, позже окончил . Активно заниматься велоспортом начал в раннем детстве, проходил подготовку под руководством тренера Харийса Япиньша, состоял в рижском добровольном спортивном обществе «Динамо».

Первого серьёзного успеха на треке добился в 1961 году, когда впервые стал чемпионом СССР в командной гонке преследования. Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1964 года в Токио — вместе с командой, куда также вошли Леонид Колумбет, Станислав Москвин и Сергей Терещенков, сумел дойти до стадии четвертьфиналов, где потерпел поражение от сборной Нидерландов.

В 1965 году Лацис вновь выиграл всесоюзное первенство в командном преследовании. Два года спустя одержал победу на первенстве Советского Союза в индивидуальной гонке преследования и побывал на чемпионате мира в Амстердаме, где вместе с товарищами по команде Станиславом Москвиным, Михаилом Колюшевым и Виктором Быковым одолел всех своих соперников и завоевал тем самым медаль золотого достоинства.

На чемпионате СССР 1968 года в очередной раз был лучшим в программе командного преследования. Будучи действующим чемпионом страны, прошёл отбор на Олимпийские игры в Мехико — с Москвиным, Колюшевым, Быковым и Владимиром Кузнецовым пробился в полуфинал командной гонки преследования, но там потерпел поражение от сборной Дании. В гонке за третье место соревновался со спортсменами из Италии и тоже проиграл.

За выдающиеся спортивные достижения удостоен почётного звания «Заслуженный мастер спорта СССР». После завершения спортивной карьеры работал тренером в полицейской академии.

Умер 17 ноября 1992 года в Риге.

Примечания

Ссылки 
 
 

Велогонщики СССР
Чемпионы мира по трековым велогонкам
Чемпионы СССР по велоспорту
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1964 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1968 года
Заслуженные мастера спорта СССР
Выпускники Латвийской академии спортивной педагогики